Nimmervoll ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Nimmervoll (* 1939), österreichischer Zisterzienserabt
 Franz Nimmervoll (1909–1992), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Matthäus Nimmervoll (* 1950), österreichischer Zisterzienserabt 
 Simon Nimmervoll (* 1992), österreichischer Fußballspieler